Гран-при Ивана Поддубного 2006 года состоялся в Москве 1-2 июля во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Июль 2006 года
2006 год в борьбе
Спорт в России в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Москве
2006 год в Москве
Соревнования по борьбе в Москве